Грене () - муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ізер
 Грене () - муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Па-де-Кале